«Чапа́ев с на́ми» — короткометражный агитационный фильм, премьера которого состоялась в СССР в самом начале Великой Отечественной войны — 31 июля 1941 года.

Сюжет 
Осенью 1919 года, в трагической переправе через Урал у Лбищенска, Чапаев уходит от пулемётного огня, выбирается на берег и попадает в лето 1941. Его встречают два красноармейца — конник и танкист. «Ну, чего у вас тут? Опять немцы полезли?» — обращается к ним Василий Иванович. Получив утвердительный ответ, надевает папаху с буркой и командует: «По ко́ням!»

Далее, на фоне развевающегося знамени, следует пламенная речь, как бы обращённая к частям РККА, выстроенным для парада на Красной площади. Из неё зритель узнаёт, что Чапаев бил врага несмотря на плохое материальное обеспечение — «Было по одной винтовке на троих!».

А в начавшейся войне вопрос поставлен ребром: «Либо они нас, либо мы их!», но и ситуация в армии кардинально поменялась: «Великолепное у вас оружие. С такой ору́жией ничего не страшно. Великолепные у вас бойцы. Поди, у каждого сапоги есть!»

Мимо Чапаева, печатным шагом в парадном строю проходят войска.

В завершении следует призыв: «Так деритесь всегда, как мы драли́сь! Или нет! Ещё лучше деритесь! Не давайте пощады врагу, а я проклинаю его чапаевским проклятьем. И помните бойцы, Чапаев всегда с вами! Вперёд!».

В конце, под бравурную музыку III части (Allegro molto vivace) Шестой симфонии П. И. Чайковского, идёт нарезка из документальной кинохроники предвоенных манёвров Красной армии.

В роли

Примечания

Ссылки 
 Фильм «Чапаев с нами» на Youtube.com

Фильмы СССР 1941 года
Чёрно-белые фильмы СССР
Фильмы Владимира Петрова
Фильмы студии «Ленфильм»
Фильмы о Великой Отечественной войне
Фильмы о путешествиях во времени
Фильмы альтернативной истории
Короткометражные фильмы СССР
Пропагандистские фильмы СССР
Фильмы:Персонаж:Василий Чапаев